A 70570-es mellékút (Magyarország) egy másfél kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Somogy megyében. Az M7-es autópályát köti össze a 7-es főúttal Balatonszárszón.

Nyomvonala 
Az M7-es autópálya 126. csomópontjánál indul egy körforgalomból. Másfél kilométer múlva Balatonszárszó közelében a 7-es főútba csatlakozva véget ér.

Története 

70570